Речновский сельсовет — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Речновский сельсовет — в Харабалинском районе Астраханской области.
 Речновский сельсовет — в Лебяжьевском районе Курганской области.